El hombre invisible puede referirse a:

Literatura 
 El hombre invisible, novela de ciencia ficción del escritor inglés H. G. Wells.
 El hombre invisible (Ellison), novela afroamericana del escritor estadounidense Ralph Ellison.

Cine 

El hombre invisible (1933), de James Whale.
El hombre invisible (2020), de Leigh Whannell.

Televisión 
 La serie televisiva El hombre invisible (1975)
 La serie televisiva El hombre invisible (2000)
 Episodio de la tercera temporada de Casi ángeles, 'El hombre invisible'.

Pintura 
 El hombre invisible, cuadro de Salvador Dalí.